Margaretha van Bourgondië (1290-1315), echtgenote van koning Lodewijk X van Frankrijk 
Margaretha van Frankrijk (1310-1382), echtgenote van Lodewijk II van Nevers, graaf van Vlaanderen
Margaretha van Male (1350-1405), echtgenote van Filips de Stoute, hertog van Bourgondië
Margaretha van Bourgondië (1374-1441), dochter van Filips de Stoute, echtgenote van graaf Willem VI van Holland
Margaretha van Bourgondië (1393-1442), dochter van Jan zonder Vrees en Margaretha van Beieren, echtgenote van de dauphin Lodewijk van Guyenne